A kubai férfi vízilabda-válogatott Kuba nemzeti csapata, amelyet a Kubai Úszó-szövetség (spanyolul: Federación Cubana de Natación) irányít.

Legjobb eredményük egy bronzérem az 1981-es világkupáról és egy negyedik hely az 1975-ös világbajnokságról.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világkupa

Külső hivatkozások 

Vízilabda-válogatottak
Kuba sportélete